SWAC est un acronyme qui peut signifier :
 Standards Western Automatic Computer, un ordinateur construit en 1950 par le National Bureau of Standards
 Sea-water air conditioning, Climatisation à l'eau naturellement froide en français

Homonymie d'acronyme